Questa voce descrive i principali dati macroeconomici dei Paesi della zona euro.

Si segnala che l'ultimo aggiornamento dei dati risale al 2011 e che nei valori riportati sembrano esserci varie inesattezze.

I principali indicatori macroeconomici sono:

il rapporto debito/PIL;
il rapporto deficit/PIL;
il tasso di inflazione;
il tasso di crescita (del PIL reale);
il tasso di disoccupazione (in rapporto alla forza lavoro).

I requisiti macroeconomici rilevanti ai fini dell'ingresso di un Paese nell'UEM prendono il nome di parametri di Maastricht.

In base al Patto di stabilità e crescita, inoltre, gli Stati appartenenti all'UEM sono tenuti a rispettare due vincoli di bilancio, ossia devono avere:
 un rapporto tra deficit e PIL non superiore al 3%;
 un rapporto tra debito e PIL non superiore al 60% (o comunque un debito pubblico tendente al rientro).

La Banca centrale europea, poi, fissa al 2% l'obiettivo di inflazione programmata.

Cronologia
Di seguito sono riportati i valori, in percentuale, dei cinque dati macroeconomici fondamentali di ogni Stato appartenente all'Unione monetaria a partire dal suo ingresso nell'UEM.

Anno 1998

Anno 1999

Anno 2000

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008

Anno 2009

Anno 2010
Dati non definitivi.

Anno 2011
Stime.

Fonti

Economia dell'Unione europea
Politica monetaria dell'Unione europea